
Horseshoe Bend signifie la courbe du fer à cheval.

États-Unis 
 Horseshoe Bend (Alabama)
 site de la bataille de Horseshoe Bend (1814) 
 le Parc national militaire de Horseshoe Bend
 Horseshoe Bend (Arizona), un méandre du fleuve Colorado
 Horseshoe Bend (Arkansas)
 Horseshoe Bend (Idaho)
 Horseshoe Bend (Pennsylvanie) 
 Horseshoe Bend (Texas)
 Bataille de Horseshoe Bend (1832), appelée également bataille de Pecatonica

Angleterre 
 Horseshoe Bend, Shirehampton

Australie 
 Horseshoe Bend, Victoria